

Biologie 
Belle-Dame ou belle dame est un nom vernaculaire qui peut désigner :
 le papillon Vanessa cardui,
 la plante herbacée Atropa belladonna, plus souvent appelée Belladone.

Religion 
 Belle-Dame est un synonyme de Notre-Dame.

Toponymie 
 Le ruisseau des Belles-Dames est un petit cours d'eau du Sud-Ouest de la France, affluent de l'Auvézère.